Bayside kan syfta på följande:

 Bayside, ett amerikanskt rockband

Geografi

Australien 

 Bayside (region), Victoria,

Irland 

 Bayside (ort i Irland),

USA 

 Bayside (ort i USA, Texas), Refugio County, 
 Bayside (ort i USA, Virginia), Accomack County, 
 Bayside (ort i USA, Wisconsin), Milwaukee County, 
 Bayside (ort i USA, Kalifornien), Humboldt County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar